Килнік () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Килнік () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Килнік.
 Килнік () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Килнік () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративний центр комуни Килнік.
 Килнік () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Адміністративно підпорядковується місту Решица.

Див. також 
 Калнік